Лас Гранхитас има више значења:

 Лас Гранхитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гранхитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику